Блу́мингтон ():

 Блумингтон — город в штате Иллинойс (США).
 Блумингтон — город в штате Индиана (США).
 Блумингтон — город в штате Миннесота (США).
 «Блумингтон» — американский фильм 2010 года.